Ешланд има више значења:
 Округ Ешланд (Висконсин)
 Округ Ешланд (Охајо)
 Ешланд (Њу Џерзи)
 Ешланд (Њу Хемпшир)
 Ешланд (Калифорнија)
 Ешланд (Мејн)
 Ешланд (Монтана)
 Ешланд (Алабама)
 Ешланд (Вирџинија)
 Ешланд (Илиноис)
 Ешланд (Канзас)
 Ешланд (Кентаки)
 Ешланд (Луизијана)
 Ешланд (Мисисипи)
 Ешланд (Мисури)
 Ешланд (Небраска)
 Ешланд (Оклахома)
 Ешланд (Орегон)
 Ешланд (Пенсилванија)